Афанасьевское — название населённых пунктов в России.

 Афанасьевское — село в Шуйском районе Ивановской области.
 Афанасьевское — село в Мценском районе Орловской области.
 Афанасьевское — село в Ачитском городском округе Свердловской области.
 Афанасьевское — село в Любимском районе Ярославской области.
 Афанасьевское — прежнее названии деревни  Алабышево в Псковском районе Псковской области.

См. также 
 Афанасьевское сельское поселение
 Муниципальное образование «Афанасьевское»
 Афанасий
 Афанасьев
 Афанасьевка
 Афанасьево
 Афанасьевская
 Афанасьевский